Iłowa est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina d'Iłowa, dans le powiat de Żagań, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville d'Iłowa, chef-lieu de cette gmina